Friedrich Eberhard Rambach ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Eberhard Rambach (Theologe) (1708–1775), deutscher evangelischer Theologe 
 Friedrich Eberhard Rambach (Philologe) (1767–1826), deutscher Philologe und Schriftsteller